Columbus (Carolina do Norte)
Columbus (Dacota do Norte)
Columbus (Geórgia)
Columbus (Illinois)
Columbus (Indiana)
Columbus (Kansas)
Columbus (Kentucky)
Columbus (Mississippi)
Columbus (Montana)
Columbus (Nebraska)
Columbus (Novo México)
Columbus (Ohio)
Columbus (Texas)
Columbus (Wisconsin)
Columbus AFB
Columbus City
Columbus Grove
Columbus Junction
Columbus (cratera)

Outros
Columbus Crew Soccer Club
Columbus (estátua) — estátua de Cristóvão Colombo em Providence
Columbus (módulo da ISS)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências